Альбе́ртас Гу́рскас (; 20 января 1935, деревня Гинтарай Укмяргского уезда) — литовский график и каллиграф, профессор Вильнюсской художественной академии.

Биография 
В 1962—1968 годах учился в вильнюсском Художественном институте. C 1969 года работает в Художественном институте (в 1990 году преобразованном в Вильнюсскую художественную академию), профессор кафедры графики.

Специализируется в создании плакатов, логотипов, открыток, поздравительных адресов, также в оформлении книг.

Разработал эталон для гербов нескольких литовских городов и флагов. Например, герб и флаг города Ширвинтос, местечка Жяймялис, а также герб местечка Ужпаляй.

Был одним из разработчиков первого компьютерного литовского шрифта «Палемонас» (2004).

Автор юбилейных монет.

Автор книги «Основы каллиграфии и письма».

Примечания

Ссылки 
 Краткая биография

Художники Литвы
Каллиграфы Литвы